Settecannoli – quartiere di Palermo
Settecannoli – unità di primo livello di Palermo